Voici la liste des planètes mineures numérotées de 231001 à 232000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 231001 à 232000

231001-231100

231101-231200

231201-231300

231301-231400

231401-231500

231501-231600

231601-231700

231701-231800

231801-231900

231901-232000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000